Phú Thọ bezeichnet:

Phú Thọ (Provinz), vietnamesische Provinz
Phú Thọ (Ort), ein Ort in der Provinz Phú Thọ